Langenbruck kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Langenbruck, ort och kommun, Basel-Landschaft, Bezirk Waldenburg,

Tjeckien 

 Dlouhý Most, ort,